Pascal Bodmer (ur. 4 stycznia 1991 w Balingen) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant SV Messtetten. Trzykrotny medalista drużynowy mistrzostw świata juniorów, uczestnik igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata.

Przebieg kariery 
Na międzynarodowej arenie zadebiutował 10 października 2003 w Predazzo podczas zawodów o Puchar FIS. Zajął wówczas 19. miejsce. Dzień później na tej samej skoczni był ósmy. 27 lutego 2005 w Hinterzarten podczas zawodów tej samej rangi zajął piąte miejsce. W sezonie 2005/2006 zwykle zajmował miejsca w trzeciej dziesiątce zawodów o Puchar FIS. Najwyższe jego miejsce to 18. w Predazzo (18.12.2005).

Pierwszy występ w sezonie 2006/2007 zaliczył 16 lipca 2006 podczas zawodów FIS w Garmisch-Partenkirchen. Zajął wtedy dziewiąte miejsce. 29 lipca w Oberstdorfie zadebiutował w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Zajął wówczas 52. miejsce. Dzień później zdobył pierwsze punkty do klasyfikacji zawodów tej rangi. 10 września 2006 w Einsiedeln podczas zawodów o Puchar FIS pierwszy raz w karierze stanął na podium międzynarodowych zawodów. Był trzeci, przegrywając tylko z Manuelem Poppingerem i Arthurem Pauli. 20 stycznia 2007 w Courchevel podczas zawodów w kategorii juniorskiej zajął dziewiąte miejsce. Dzień później był szósty. 3 lutego 2007 zadebiutował w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich, zajmując 32. miejsce podczas konkursu w Titisee-Neustadt. Cztery dni później, na skoczni w Klingenthal zdobył pierwsze punkty PŚ. Zajął 29. miejsce.

Najdłuższy skok jaki oddał to 189,5 metra uzyskane w Oberstdorfie w 2011.

Najwyższą pozycją, jaką uzyskał w zawodach indywidualnych Pucharu Świata była druga, z 28 listopada 2009 z Ruki. W latach 2009–2011 sześciokrotnie zajmował miejsca w najlepszej dziesiątce tego cyklu.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty P. Bodmera na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 2011  Oslo – 44. miejsce (K-95)

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2007  Tarvisio – 18. miejsce
 2008  Zakopane – 11. miejsce
 2009  Štrbské Pleso – 4. miejsce
 2010  Hinterzarten – 20. miejsce
 Drużynowo
 2007  Planica – 4. miejsce
 2008  Zakopane – złoty medal
 2009  Štrbské Pleso – srebrny medal
 2010  Hinterzarten – srebrny medal

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2006/2007: 88.
 sezon 2008/2009: 55.
 sezon 2009/2010: 19.
 sezon 2010/2011: 33.
 sezon 2011/2012: niesklasyfikowany

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2008/2009 – 48.
 2009/2010 – 7.
 2010/2011 – 20.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2009 – 41.
 2010 – 62.

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2008/2009 – 41.
 2009/2010 – 25.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2009 – 62.
 2010 – 43.
 2011 – 84.
 2012 – 79.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2007 – 63.
 2008 – 59.
 2010 – 46.

Lotos Poland Tour 
 2011 – 44.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2007/2008: 62.
 sezon 2008/2009: 9.
 sezon 2014/2015: 133.

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2006: 44.
 2007: 14.
 2008: 8.
 2009: 61.

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006: 226.
 sezon 2006/2007: 96.
 sezon 2008/2009: 25.
 sezon 2011/2012: 10.
 sezon 2012/2013: 124.
 sezon 2013/2014: 195.
 sezon 2014/2015: 53.

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 FIS-Ski - biographie - Pascal Bodmer. fis-ski.com. [dostęp 2010-09-01]
 . skijumping.pl. [dostęp 2010-09-01]

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1991